Hegedűs Péter (1895–1961) testnevelő tanár, igazgató, újságíró
 Hegedűs Péter (1948) építész
 Hegedűs Péter (?) evezős
 Hegedűs Péter (1953) labdarúgó, kapus (Haladás)
 Hegedűs Péter (1955–2018) Peter Ogi, zenész
 Hegedűs Péter (1976–) író, műfordító, szakfordító
 Hegedűs Péter (1976–) rendező
 Hegedűs Péter (?) politikus, az FKgP elnöke